У́лица Абро́симова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Абросимова улица — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 .